Jonathan Bachini – ex calciatore italiano
 Simone Bachini – produttore cinematografico italiano